

Nederlandse personen 
 Verhagen (geslacht), patriciaatsgeslacht
 Antonius Josephus Verhagen (1875-1942), wethouder van Eindhoven en geneesheer
 Bert Verhagen (1966), voormalig voetballer
 Cornelis Verhagen (1915-2005), hoogleraar aan de TU Delft
 Eduard Verhagen (1962), kinderarts
 Hans Verhagen (1936-2004), voetballer
 Hans Verhagen (1939-2020), dichter, journalist, kunstschilder en filmmaker
 Leopold Verhagen (1908-1997), pater
 Marco Verhagen (1976), televisiepresentator en acteur 
 Maxime Verhagen (1956), politicus
 Otto Verhagen (1885-1951), kunstschilder en tekenaar
 Otto Verhagen (1919-2003), kunstschilder, tekenaar en museumdirecteur (zoon van vorige)
 Peter Verhagen (1957), Indiakundige en tibetoloog
 Pieter Verhagen (1882-1950), architect en stedenbouwkundige
 Roberto Verhagen (1972), voetballer

Er bestaat ook een familienaam Verhaegen en een familienaam Verhaeghe

Andere personen 
 Gilbert Verhaeghen (1934-2014), Belgisch priester
 Paul Verhaeghen (1965), Belgisch psycholoog en schrijver 
 Pieter-Jozef Verhaghen (1728-1811), Zuid-Nederlands kunstschilder